Барашти има више значења:

 Барашти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Барашти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Барашти (Барашти), насеље у округу Олт у Румунији
 Барашти (Морунглав), насеље у округу Олт у Румунији
 Барашти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Барашти (Олт), општина у округу Олт у Румунији